Premijer liga BiH u nogometu je svoje treće izdanje za cijelo područje Bosne i Hercegovine imala u sezoni 2004./05. Sudjelovalo je 16 klubova, a prvenstvo je osvojila momčad Zrinjskog iz Mostara.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2004./05.
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2004./05., ljestvica
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2004./05., rezultati 
 soccerway.com, Premijer liga BiH 2004./05., pristupljeno 27. prosinca 2016.
 claudionicoletti.eu, Bsna i Hercegovina - 1. rang lige (2000./01.-2009./10.) , pristupljeno 27. prosinca 2016.
  

 

2004-05
2004-05
 1